Mike Hoeffel (né le  à North Oaks, dans l'État du Minnesota aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|2005-2006 || école Hill-Murray || USHS||31 ||30 ||40 ||70 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || États-Unis || NAHL ||11 ||6 ||5 ||11 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008 || Golden Gophers du Minnesota || WCHA ||45 ||9 ||10 ||19 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Golden Gophers du Minnesota || WCHA ||35 ||12 ||8 ||20 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Golden Gophers du Minnesota || WCHA ||34 ||14 ||10 ||24 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Golden Gophers du Minnesota || WCHA ||35 ||13 ||11 ||24 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Devils d'Albany || LAH ||10 ||2 ||0 ||2 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Devils d'Albany || LAH ||50 ||5 ||4 ||9 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Devils d'Albany || LAH ||52 ||5 ||5 || 10|| 37||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Devils d'Albany || LAH || 53|| 7|| 12|| 19||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 || Falcons de Springfield || LAH || 62|| 9|| 9|| 18|| 39 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || Falcons de Springfield || LAH || 4|| 0|| 0|| 0||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Stavanger Oilers|| GET-ligaen || 19|| 5|| 2|| 7||10 ||13 ||0 ||1 ||1 ||22
|-
| 2016-2017 || Eispiraten Crimmitschau || DEL2 || 27|| 11|| 8|| 19||45 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 ||Krefeld Pinguine || DEL || 21|| 3|| 3|| 6||24 ||6 ||2 ||3 ||5 ||4
|-
| 2017-2018 || Krefeld Pinguine || DEL || 49|| 12|| 8|| 20||26 ||7 ||1 ||3 ||4 ||0
|-
| 2018-2019 || Krefeld Pinguine || DEL || 48|| 9|| 10|| 19||32 ||3 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
| 2019-2020 || Iserlohn Roosters || DEL || 33|| 5|| 4|| 9||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Iserlohn Roosters || DEL || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2021-2022|| Krefeld Pinguine || DEL ||  ||

Notes et références 

Naissance en avril 1989
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Golden Gophers du Minnesota
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur des Devils d'Albany
Joueur des Stavanger Oilers
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Krefeld Pinguine
Joueur des Iserlohn Roosters
Joueur du ETC Crimmitschau
Attaquant de hockey sur glace